Энри́ко Да́ндоло ():

 Энрико Дандоло — 41-й дож Венеции. Организатор Четвёртого Крестового похода.
 «Энрико Дандоло» — итальянский броненосец конструкции Бендетто Брина.